Die National Urban League 2015/16 war die zweite Spielzeit – unter dem neuen Namen – und die 32. Spielzeit insgesamt der höchsten Fußballliga der Republik China auf Taiwan seit der offiziellen Einführung im Jahr 1983. Die reguläre Saison begann am 13. September 2015 und endete am 23. April 2016. Titelverteidiger war der Taiwan Power Company FC.

Der Taiwan Power Company FC konnte seinen Titel aus der Vorsaison verteidigen und wurde zum insgesamt 19. Mal Meister.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Vorrunde

Runde 1 
Die Spiele der ersten Vorrunde wurden vom 16. bis 18. Mai 2015 im Bailing Sport Park ausgetragen. Die zwei besten Mannschaften erreichten die zweite Vorrunde.

|}

Runde 2 
Die Spiele der zweiten Vorrunde wurden vom 15. bis 17. August 2015 im Yonghua Stadion ausgetragen. Die beiden besten Mannschaften erreichten die Hauptrunde.

|}

Hauptrunde 
Die Gewinner der zweiten Vorrunde und die sechs besten Mannschaften aus der Vorsaison spielen um die Meisterschaft. Die Spiele wurden vom 13. September 2015 bis zum 23. April 2016 ausgetragen.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website (taiwanesisch)
 Saison 2015/16 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

201516
Fußballsaison 2015/16